

Митино — село, община Петрич, Благоєвградська область

Митино — присілок, Бабушкінський район, Вологодська область
 Митино — присілок, Волоколамський міський округ, Московська область
 Митино — присілок, Глазовський район, Удмуртія
 Митино — село, Гороховецький район, Владимирська область
 Митино — селище, Гур'євський міський округ, Калінінградська область
 Митино — присілок, Домодідовський міський округ, Московська область
 Митино — село, Кетовський район, Курганська область
 Митино — село, Кіржацький район, Владимирська область
 Митино — присілок, Кічменгсько-Городецький район, Вологодська область
 Митино — село, Меленківський район, Владимирська область
 Митино — присілок, Новокузнецький район, Кемеровська область
 Митино — присілок, Павлово-Посадський міський округ, Московська область
 Митино — присілок, Сафоновський район, Смоленська область
 Митино — село, Сергієво-Посадський міський округ, Московська область
 Митино — хутір, Сергієво-Посадський міський округ, Московська область
 Митино — присілок, Слободський район, Кіровська область
 Митино — село, Судогодський район, Владимирська область
 Митино — район Північно-Західного адміністративного округу Москви
 «Митино» — станція Арбатсько-Покровської лінії Московського метрополітену
 «Митино» — електродепо московського метрополітену